Германские подводные лодки

Первая мировая война 
 U-94 (1917)
 UB-94
 UC-94

Вторая мировая война 
 U-94 (1940)